Sieder kan som auktorsförkortning betyda:

 Leo Sieder
 Anton Sieder

Robotskapade auktorsförkortningar